Новотроицк — деревня в Можгинском районе Республики Удмуртия Российской Федерации.

География 
Находится в пределах Можгинской возвышенности.

История 

С 2005 года в составе образованного муниципального образования Большекибьинское, согласно Закону Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 41-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Можгинского района Удмуртской Республики». 

С 25 июня 2021 года, в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ сельское поселение Большекибьинское упразднено и деревня Новотроицк входит в новообразованный муниципальный округ «Можгинский район».

В 2001 г. постановлением правительства РФ деревня Новотроицкий переименована в Новотроицк.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Основа экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.
Остановка общественного транспорта «Новотроицкий».

Примечания 

Населённые пункты Можгинского района
переименованные населённые пункты Удмуртии